

Cinema
Beyond Reason – film  del 1970 diretto da Giorgio Mangiamele
Al di là della ragione (Beyond Reason) – film statunitense del 1977 diretto da Telly Savalas

Televisione
Beyond Reason – quiz show canadese trasmesso dal 1977 al 1980 su CBC Television